A 24 121-es számú mellékút egy körülbelül öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Heves–Borsodi-dombság nyugati részén.

Nyomvonala 

A 23-as főútból ágazik ki, annak 23+300-as kilométerszelvénye közelében, nagyjából déli irányban, a Heves megyei Pétervására területén, ugyanott ágazik ki az ellenkező irányban a 2305-ös út Istenmezeje-Zabar(-Salgótarján) irányába. A városban előbb Dózsa György út, majd Rákóczi Ferenc út néven halad; 3,5 kilométer megtétele után lép át a zsákfalunak számító Kisfüzes területére. Utóbbi község központjában ér véget, szintén Dózsa György út néven, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,134 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24121